Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2007./08. je drugi put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Ombla - Dubrovnik
 Polet Baranja - Karanac
 Dalmacija - Kaštel Stari
 Osijek - Osijek
 Pregrada Kunateks - Pregrada
 Vinogorac - Slavonski Brod
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio sezone

Liga za prvaka 

Uračunati svi rezultati iz prvog dijela.

Liga za ostanak 

Uračunati svi rezultati iz prvog dijela.

Druga liga

Istok 
 Beketinci (Beketinci
 Bedem-Vinkoprom (Ivankovo
 Čađavica (Čađavica)
 Slavonka (Ladimirevci)
 Vihor (Jelisavac)
 Vuka (Vuka
 Vukovar (Vukovar

Zapad

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2007./08.

2007-08
ž-p